Ел Јагвал има више значења:

 Ел Јагвал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Јагвал (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Јагвал (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику